Copăceni (Ilfov) ;
 Copăceni (Vâlcea) ;